Childress může být:

příjmení
 Alvin Childress (1907–1986) – americký herec
 Ross Childress (* 1971) – americký hudebník
 Sarah Childress Polková (1803–1891) – manželka 11. prezidenta USA Jamese Polka

ostatní
 Childress County – okres ve státě Texas v USA

Externí odkazy